Павел Недосекин:
 Недосекин, Павел Ефимович — сотрудник советской разведки.
 Недосекин, Павел Владимирович (1904—1984) — военный лётчик и военачальник, командующий 45-й воздушной армией, генерал-лейтенант авиации.